Otterberg heißen folgende geographische Objekte:

 Otterberg, Stadt im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz
 Otterberg (Wuppertal), Wüstung in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Otterberg, Stadtteil und -hügel von Hof (Saale), Bayern
 Otterberg (Oberösterreichische Voralpen), ca. 850 m, bei Klaus im Steyrtal, Oberösterreich
 Otterberg (Otter) (101 m), singulärer Hügel westlich der Lüneburger Heide bei Otter, Niedersachsen
 Staatsforst Otterberg, Waldgebiet nördlich und östlich der Stadt Otterberg, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch: 
 Ottersberg